Bodenstein steht für:
 Bodenstein (Nittenau), Ortsteil von Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 einen Ortsteil von Wallmoden, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Bodenstein (Leinefelde-Worbis), Ortsteil des Ortsteils Kirchohmfeld, Leinefelde-Worbis, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Bodenstein Schloss Nörvenich, Kreis Düren, NRW
 Schloss Bodenstein in Bodenstein bei Nittenau, Bayern
 Burg Bodenstein bei Kirchohmfeld, Thüringen
 Bodenstein (thüringisches Adelsgeschlecht)

Bodenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Adam von Bodenstein (1528–1577), deutscher Arzt und Alchemist
 Andreas Bodenstein (1480–1541), deutscher Reformator
 Anton Bodenstein († 1572), deutscher evangelischer Prediger

 Bernhard Bodenstein (1876–1940), deutscher Verwaltungsjurist
 Christel Bodenstein (* 1938), deutsche Schauspielerin
 Dietrich H. Bodenstein (1908–1984), deutsch-amerikanischer Biologe
 Georg Bodenstein (1860–1941), deutscher Verwaltungsjurist und Ministerialbeamter
 Gerhard Bodenstein (* 1935), deutscher Hochschullehrer
 Horst Bodenstein (1927–2000), deutscher Leichtathlet
 Joe F. Bodenstein (* 1936) Journalist und Autor
 Julius Bodenstein (1847–1932), deutscher Landschaftsmaler
 Max Bodenstein (1871–1942), deutscher Physikochemiker
 Mike Bodenstein (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Ralph Bodenstein (* 19??), deutscher Bauforscher und Islamwissenschaftler
 Ruth Bodenstein-Hoyme (1924–2006), deutsche Komponistin und Klavierpädagogin
 Walter Bodenstein (1914–2004), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Bodenstein-Zahl
 Bodensteiner
 Börde-Brauerei#Brauerei Bodenstein